Sweet, doux, sucré ou mignon en anglais, peut désigner :

Patronyme 

 Blanche Sweet (1896-1986), actrice américaine
  (1947-1999), musicien anglais (Nazareth)
 David Sweet (1957-), homme politique canadien
 Dolph Sweet (1920-1985), acteur américain
 Jay Sweet (1975-), coureur cycliste australien
 Jeremy Sweet (?-), compositeur américain
 Kelly Sweet (1988-), chanteuse américaine
 Marjolaine Boutin-Sweet (1955-), anthropologue, syndicaliste et femme politique canadienne
 Matthew Sweet (1964-), de son vrai nom Sidney Matthew Sweet, auteur-compositeur-interprète rock américain
 Monica Sweet (1981-), actrice hongroise de films pornographiques
 Robert Sweet (1783-1835), botaniste britannique
 Sandy Sweet (1987-), actrice américaine de films pornographiques
 Shay Sweet (1978-), actrice américaine de films pornographiques
 Steve Sweet (1967-), DJ gabber néerlandais
 Walter C. Sweet (1927-2015), un paléontologue américain

Personnages de fiction 
 Lucius Sweet, personnage de la série Les Simpson.
 Docteur Lance Sweets, personnage de la série Bones

Musique 
 Sweet ("The Sweet" avant 1975), groupe de musique britannique de glam rock des années 1970.

Société 
 Sweet Sinner, société américaine assurant les production et distribution de films pornographiques.